Колонија Окампо има више значења:

 Колонија Окампо, Асијенда ел Тореон (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Колонија Окампо (Амакузак), насеље у савезној држави Морелос у Мексику